Слов'яносербська бібліотека-філія КЗ"Великомихайлівська ЦБС" — це публічна масова бібліотека централізованої бібліотечної системи в с.Слов'яносербка Великомихайлівського району на Одещині.

Історія

Дата заснування 

Дата заснування — 1953 рік. Перший запис в інвентарній книзі зроблений 20 березня 1953 року.

З кожним роком бібліотека поповнювалася літературою і через 10 років її книжковий фонд вже становив близько 6000 екземплярів.

Минали роки, збагачувався фонд бібліотеки різною літературою, зростала кількість читачів, змінювалися завідувачі бібліотеки — філії. На жаль, невідомо прізвище першої завідувачки бібліотеки. Другою була Осадча Олена Сергіївна, яка прийняла бібліотеку в 1954 році. Вона пропрацювала чотири роки. В 1958 році бібліотеку прийняла Дубровіна Мотря Федорівна. У серпні 1960 року завідувачкою бібліотеки — філії було призначено Приборщенко Тамару Андріївну, яка пропрацювала в бібліотеці 31 рік. Невеличка кімната бібліотеки знаходилась в приміщені старого клубу по вулиці Осадчого. В селах Антоно-Ковач та Олег працювали бібліотечні передвижки. В 1968 році бібліотеку перенесено в інше приміщення по вул. Молодіжна.

Нове приміщення для бібліотеки 
В 1991 році її перенесли в новий будинок культури. З 1991 року по теперішній час працює Левченко Людмила Володимирівна завідувачкою бібліотеки-філії. На сьогоднішній день бібліотека має світлі й привітні кімнати, в яких у 2009 році був зроблений основний ремонт силами завідувачки бібліотеки. В 2012 році був проведений поточний ремонт бібліотеки, замінені вікна на пластикові. Місце знаходження бібліотеки дуже зручне, вона розташована в центрі села.

Сьогодення бібліотеки-філії 
Бібліотечне життя у селі Слов'яносербка активізоване. Бібліотека бере активну участь у різних акціях, конкурсах, соціологічних дослідженнях. Велика увага приділяється виховній роботі з дітьми та молоддю, змістовному проведенню дозвілля різних категорій користувачів. При бібліотеці діє читацький клуб за інтересами «Літературна читальня» з 2010 року. В бібліотеці проводяться масові заходи, до яких залучаються учні Слов'яносербського НВК, активні читачі б — ки, члени клубу «Літературна вітальня» та колектив будинку культури. Бібліотека тісно співпрацює із школою, дитячим садком, будинком культури, сільською радою. У тісній співпраці із сільським будинком культури, сільською радою, сільською школою зроблено багато справ, які активізують інформаційне, культурно — просвітницьке життя членів громади. Велика робота ведеться для розвитку краєзнавства. За участі бібліотекаря Левченко Л. В., колективу БК та активістів була проведена клопітка робота для заснування краєзнавчої кімнати, яка діє при сільському будинку культури.

У 2011 році Слов'яносербська б/ф посіла ІІІ місце у огляді — конкурсі «Спільна діяльність бібліотек і клубів області в Рік української Першокниги» на районному рівні. У 2014 році Слов'яносербську б/ф та Слов'яносербський будинок культури було нагороджено грамотою від Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОДА за 2 — е місце в огляді — конкурсі ,,Спільна діяльність бібліотек, клубних закладів і краєзнавчих музеїв області як шлях патріотичного виховання" в номінації: « З чого починається Батьківщина».

У 2015 році спеціальним дипломом відзначено Слов'яносербську сільську бібліотеку — філію Великомихайлівської ЦБС — «За об'єднання творчих набутків бібліотек, музеїв, клубних закладів та популяризацію творів військово-патріотичної тематики». У 2017 році Слов'яносербська б/ф брала активну участь в обласній акції «Етнографічне намисто Одеського краю». 18 травня бібліотека долучилася до участі у святковій програмі до Дня вишиванки. Свято національної єдності відбулося у селищі Велика Михайлівка.

31 червня 2017 року були проведені заходи для дітей та юнацтва в рамках Всеукраїнської акції «Бібліоніч» — «Бібліосутінки — 2017».

Також активну участь Слов'яносербська б/ф брала у Всеукраїнських акціях «Маки пам'яті» (до Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні), «Бібліотека українського воїна» (безстроковій акції державного значення для підтримки воїнів АТО). За результатами рейтингової оцінки за 2017 рік Слов'яносербська б/ф посіла ІІІ місце серед бібліотек — філій Великомихайлівської ЦБС.

На 01.01.2017 року бібліотека має такий книжковий фонд: Всього книг, брошур і журналів — 9446 екземплярів, книг записаних до інвентарної книги — 9168 примірників, періодичних видань (газет та журналів) — 278 екземплярів. Фонд зручно представлений для користувачів різних вікових груп. Проводиться різностороння популяризаторська робота, направлена на розкриття книжкового фонду для читачів різної вікової категорії. У 2017 році була проведена певна робота над систематизацією книжкового фонду згідно класифікаційних таблиць УДК. (Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 177 «Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації»).

Хронологічні дані 
1952 рік — Кучер Галина Сергіївна — Приборщенко Пелагея Михайлівна (з кінця 1952 р. до травня 1953 р. проводилася підготовча робота з формування бібліотечного фонду);

1953 рік — Приборщенко Пелагея Михайлівна — Корнейчук Софія Гаврилівна;

1954 рік — Корнейчук Софія Гаврилівна.

1955—1958 р.р. — Трофімова Олена Сергіївна;

1959—1962 р.р. — Дубровіна Матрьона Федорівна;

1962—1991 р.р. Приборщенко Тамара Андріївна;

1991 по теперішній час — Левченко Людмила Володимирівна.

Джерела 
 История городов и сел. Украинской ССР. Одесская область.— Харьков. — 1978.— C. 403—404.
 Бойченко О. В. Дітям про Великдень //Єдність.- 2017.- 21 квітня (про захід у Слов'яносербській бібліотеці, який відбувся 13.04.2017 р. — зустріч із протоієреєм Сергієм Скридоненко — настоятелем Свято — Іоанно — Богословського храму села Слов'яносербка та учнями Слов'яносербської ЗОШ — НВК).
 Левченко Л. В. Мудрість всіх віків, хранителька добра // Єдність.-2013.-12 червня (60-ти річчя бібліотеки — філії Великомихайлівської ЦБС).
 Левченко Л. В. Ти вічний біль, Афганістан // Єдність.-2011.-23 лютого.-С.3.
 Смолінська С. Берегиня храму книг// Єдність.2017.- 6 жовтня. (про діяльність Слов'яносербської бібліотеки і професійне ставлення до бібліотечної справи Левченко Людмили Володимирівни).

Бібліотеки Одеської області
Публічні бібліотеки Роздільнянського району